Hotel Národní dům je název používaný pro vícero budov:

 Národní dům (Karlovy Vary)
 Národní dům (Olomouc)